

Каскейд — місто, штат Айдахо
 Каскейд — місто, штат Айова
 Каскейд — місто, штат Монтана
 Каскейд Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Каскейд — селище, штат Вісконсин